David Shaffer (musicus)
David Shaffer (psychiater)